Бейшеке — название населённых пунктов в Киргизии:

 Бейшеке — село в Кара-Бууринском районе Таласской области.
 Бейшеке — село в Кеминском районе Чуйской области.